Sancho II. bezeichnet folgende Personen:

* Sancho II. (Gascogne), Herzog der Gascogne 
 Sancho II. (Navarra) (938–994), König von Navarra 970 bis 994
 Sancho II. (Kastilien) (~1038–1072), König von Kastilien 1065 bis 1072 und León 1072
 Sancho II. (Portugal) (1207/1209–1248), König von Portugal 1223 bis 1247